Fredrik Olofsson (né le  à Helsingborg en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
À la suite de sa carrière universitaire avec les Mavericks d'Omaha dans la NCHC, il obtient un essai amateur avec les IceHogs de Rockford dans la LAH, le 21 mars 2019. Il dispute seulement 2 matchs avec les IceHogs. 

Le 14 mai 2019, il signe un contrat de 1 an avec le MODO Hockey dans la Allsvenskan pour la saison 2019-2020. 1 an plus tard, le 3 avril 2020, il s'entend avec la formation de IK Oskarshamn dans la SHL.

Après 2 saisons avec le IK Oskarshamn, il revient en Amérique du Nord comme joueur autonome et signe un contrat de 1 an avec les Stars de Dallas, le 19 mai 2022.

Vie privée 
Il est le frère cadet de Gustav Olofsson.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || Gamblers de Green Bay || USHL ||40 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Gamblers de Green Bay || USHL ||28 ||2 ||4 ||6 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Steel de Chicago || USHL ||24 ||4 ||11 ||15 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Steel de Chicago || USHL ||57 ||27 ||33 ||60 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Mavericks d'Omaha || NCHC ||34 ||8 ||9 ||17 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Mavericks d'Omaha || NCHC ||34 ||11 ||13 ||24 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Mavericks d'Omaha || NCHC ||33 ||6 ||14 ||20 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Mavericks d'Omaha || NCHC ||36 ||10 ||24 ||34 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || IceHogs de Rockford || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || MODO Hockey || Allsvenskan ||52 ||10 ||24 ||34 ||12 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2020-2021 || IK Oskarshamn || SHL ||51 ||13 ||21 ||34 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || IK Oskarshamn || SHL ||49 ||15 ||27 ||42 ||6 ||9 ||2 ||6 ||8 ||0

Au niveau international 

| 2013 || align="left"|Ivan Hlinka Memorial -18 ans ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 || align="left"| 
|-
| 2022 || align=left|Jeux olympiques ||6 ||0 ||1  ||1 ||0 || align=left|

Notes et références 

Naissance en mai 1996
Naissance à Helsingborg
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur de hockey sur glace des Mavericks d'Omaha
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du MODO hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur des Stars de Dallas